Тенант има више значења:
 Тенант (Калифорнија)
 Тенант (Ајова)